Squier steht für:
 eine Handelsmarke des Musikinstrumentenherstellers Fender, siehe Squier

Squier ist der Name von:
 Billy Squier (* 1950), US-amerikanischer Rockmusiker
 Ephraim George Squier (1821–1888), US-amerikanischer Anthropologe